

Patronymes 

Denise Desautels (1945- ), une poétesse québécoise,
Jacques Desautels (1937- ), un romancier et essayiste québécois,
Jacques Désautels (1943-), un didacticien et chercheur québécois.
Patronyme québécois